Henri Guérin peut désigner :
 Henri Guérin (1847-1904), homme politique français ;
 Henri Guérin (1896-19?), ingénieur franco-américain ;
 Henri Guérin (1905-1967), escrimeur français ;
 Henri Guérin (1921-1995), joueur et entraîneur de football français, ayant donné son nom au centre d'entraînement Henri-Guérin ;
 Henri Guérin (1929-2009), peintre-verrier français.